André Perrin peut désigner :
 André Perrin (1903-1979), un écrivain français, lauréat du prix Renaudot en 1956 ;
 André Perrin (1941-), un footballeur français.